

Nom

Patronyme 

 Dennis Hopper (1936-2010), un acteur américain ;
 Edward Hopper (1882-1967), un peintre américain ;
 Grace Hopper (1906-1992), une informaticienne américaine ;
 Hal Hopper (1912-1970), un acteur américain ;
 Hedda Hopper (1885-1966), une actrice américaine ;
 Hugh Hopper (1945-2009), un musicien anglais ;
 Matt Hopper (né en 1985), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Stephen Hopper (né en 1951), un botaniste australien ;
 Tom Hopper (né en 1985), un acteur anglais ;
 Victoria Hopper (1909-2007), actrice britannique ;
 William Hopper (1915-1970), un acteur américain ;

personnages fictifs
 Aelita Hopper et Franz Hopper, personnages de la série d'animation française 2D/3D Code Lyoko.
 Jim Hopper, shériff dans la série Stranger Thing. Interprété par David Harbour.

Autres 
Hopper est un nom qui peut désigner :
 Hopper, une entreprise et son application mobile qui permet de réserver des billets d’avion et des chambres d'hôtel à partir d'un téléphone intelligent ;
 Hopper, un projet européen de système de transport spatial réutilisable développé par EADS.